El término The Visitor puede hacer referencia a:

 El visitante, película de 1999 dirigida por Javier Olivera;
 The Visitor, película de 2002 protagonizada por Andy Linden;
 The Visitor, película de 2008 dirigida por Thomas McCarthy;
 The Visitor, álbum de Neil Young.